Беларус може да се отнася до:
 държавата Беларус
 тракторите „Беларус“
 вестник „Беларус“.